Церква Покрови Пресвятої Богородиці — парафія і храм Бучацького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Сокілець Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Дерев'яний храм збудували у 1635 році ченці. Після незначних реконструкцій він зберігся до наших днів. Споруда тризубна на кам'яному цоколі. Складається з майже квадратної в плані нави, до якої із заходу і сходу примикають майже квадратні, але менші за розмірами зруби бабинця і вівтарної частини. Всі зруби одної висоти. Піддашшя навколо споруди опирається на дерев'яні стовпи. Дах над центральним об'ємом увінчаний маківкою. За огорожею храмового подвір'я з тильної сторони — прірва. Нависаючі тічні утворення і карнизи мають вражаючі розміри і химерні форми. Біля підніжжя скелі є грот, у якому жили і молилися ченці.

У радянські часи храм було закрито. Частину реліквій вивезено до музею у Львів.

14 жовтня 1989 року на свято Покрови Пресвятої Богородиці храм відкрили та провели у ньому перше богослужіння.

Парохи 
 о. Григорій Смоляк.

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Сокілець (Чортківський район)
Сокілець
засновані в Україні 1635
Культові споруди, побудовані 1635